Zélia Duncan — cantora e compositora brasileira
Ziff Davis — editora americana

Desambiguações de siglas
Desambiguações de música